Самова́р — многозначное понятие:
 Самовар — устройство для кипячения воды и приготовления чая.
 «Самовар» — роман Михаила Веллера.
 «Самовар» — издательство детской литературы в Москве.
 «Самовары» — ветераны Великой Отечественной войны, являвшиеся инвалидами без рук и ног.

Примечания